Den store Gatsby kan också syfta på:

 Den store Gatsby – en roman ursprungligen på svenska  En man utan skrupler från 1925 av F. Scott Fitzgerald, originaltitel The Great Gatsby

Filmer
 Den store Gatsby (1926) – en stumfilm med skådespelarna Warner Baxter och Lois Wilson, originaltitel The Great Gatsby
 Den store Gatsby (1974) – med skådespelarna Robert Redford och Mia Farrow, originaltitel The Great Gatsby
 Den store Gatsby (2000) – en TV-film med skådespelarna Toby Stephens och Mira Sorvino, originaltitel The Great Gatsby
 Den store Gatsby (2013) – en film i regi av Baz Luhrmann och med skådespelarna Leonardo DiCaprio och Tobey Maguire, originaltitel The Great Gatsby

Se även 
 En gangsters liv – film från 1949 med skådespelarna Alan Ladd och Betty Field, originaltitel The Great Gatsby
 G (2002) – en film från 2002 av Christopher Scott Cherot som är löst baserad på romanen, originaltitel G
 The Great Catsby – en animerad webbserie av den sydkoreanske animatören Doha